Miejscowości w USA:
 Council Hill – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
Gminy w USA:
 Council Hill (ang. Council Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess